R-Wert steht für:
 R-Wert (Werkstoffprüfung)
 R-Wert (Programmierung)
 Ra-Wert: Farbwiedergabeindex
 R-Wert, umgangssprachlich für den geschätzten Reff-Wert, der effektiven Reproduktionszahl in der Infektionsepidemiologie
 R0-Wert: Basisreproduktionszahl in der Infektionsepidemiologie
 Wert für Rutschsicherheit, nach DIN 51130
 Wärmedurchgangswiderstand, siehe Wärmedurchgangskoeffizient